Zabić prezydenta – film fabularny z 1995 r.
 Zabić prezydenta – film fabularny z 2001 r.
 Zabić prezydenta – film fabularny z 2004 r.
 Zabić prezydenta – film fabularny z 2006 r.